Nomo
 Hideo Nomo
 Nomos (banda)
 Nomos (mitologia)

Desambiguação